Сити Оупън е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500, провеждан в американската столица Вашингтон от 1969 г.

Турнирът се играе на твърда настилка на открито.

Финали

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки жени

Външни препратки 
  Официален сайт

 
Турнири по тенис на твърд корт